Николай Петрович Солнышкин (17 июня 1927, д. Красное Поле, Бельский уезд, Смоленская губерния, СССР — 31 декабря 2020) — советский и российский учёный, -, партийный и хозяйственный деятель. Кандидат технических наук (1969), профессор (1980). Заслуженный машиностроитель РСФСР (1991). Почётный гражданин города Пскова (2003).

Биография 
Николай Петрович Солнышкин родился 17 июня 1927 года на территории современной Тверской области. Свою трудовую деятельность начал подростком в колхозе в годы Великой Отечественной воины. По окончании Горьковского индустриального техникума и Горьковского политехнического института работал технологом на Горьковском заводе фрезерных станков (1950—1954), а позднее (1954—1959) — в Ленинграде на заводе «Ленстанколит» и станкостроительном заводе имени Свердлова ведущим технологом, заместителем начальника механосборочного цеха, начальником производства.

В 1959 году Солнышкин был направлен в Псков, где работал главным инженером, а позднее директором Псковского машиностроительного завода. Под его руководством было завершено строительство завода, освоено производство большого количества сложных машин, оборудования для производства химических волокон и комплектования металлорежущих станков. С 1966 по 1972 годы он занимал пост второго секретаря Псковского горкома КПСС по промышленности и строительству. Благодаря его активной деятельности на предприятиях города ежегодно на 4—8 % возрастал объём производства, успешно решались вопросы научно-технического прогресса, особое внимание уделялось строительству общегородских объектов социальной сферы.

В 1972 году Николай Петрович Солнышкин возглавил псковский филиал Ленинградского политехнического института (позднее Псковский государственный политехнический институт, в 2010 году вошёл в состав Псковского государственного университета), которым бессменно руководил до 1994 года. В 1974 году организовал кафедру технологии машиностроения, которую возглавлял на протяжении 30 лет.

Николай Петрович является автором более 160 научных трудов и 4 изобретений. Многие разработки руководимой им кафедры внедрены в производство на заводах Пскова.

Николай Петрович Солнышкин неоднократно избирался депутатом Псковского городского Совета народных депутатов, Псковского областного совета профсоюзов, председателем Псковской городской организации общества «Знание», а также в руководящие органы других общественных организаций.

Постановлением Псковской городской Думы от 8 июля 2003 года № 107 «за выдающиеся заслуги в развитии города, получившие широкое общественное признание в городе Пскове и за его пределами» Николаю Петровичу Солнышкину присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».

Примечания

Литература 
 

Выпускники Нижегородского технического университета
Ректоры Псковского государственного университета
Преподаватели Псковского государственного университета
Депутаты Псковского городского совета
Вторые секретари Псковского горкома КПСС